Tomáš Vondráček (16. února 1991 Třebíč) je český hokejový útočník.

Je odchovancem SK Horácká Slavia Třebíč, kde začínal jako dorostenec v sezóně 2005/2006. Zde působil až do sezóny 2013/2014, kdy přestoupil do HC Kometa Brno. S týmem získal nejdříve stříbrnou medaili, v následující sezóně pak bronzovou medaili. V sezóně 2016/2017 odešel z Komety na hostování do Plzně. Zde odehrál 35 utkání. Před play off se vrátil zpět do Brna a byl tak u zisku mistrovského titulu. Od září 2017 začal hrát extraligu za HC Pardubice, začátkem roku 2018 se stal opět hráčem HC Kometa Brno.

Hráčská kariéra 

|-
|2005/06
|SK Horácká Slavia Třebíč
|ČHL-18
|2
|0
|1
|1
|0
|
|
|
|
|
|- style="background:#f0f0f0; "
|2006/07
|SK Horácká Slavia Třebíč
|ČHL-18
|22
|8
|4
|12
|12
|
|
|
|
|
|-
|2007/08
|SK Horácká Slavia Třebíč
|ČHL-18
|46
|23
|18
|41
|20
|
|
|
|
|
|- style="background:#f0f0f0; "
|2008/09
|SK Horácká Slavia Třebíč
|ČHL-20
|46
|9
|13
|22
|32
|
|
|
|
|
|-
|2009/10
|HC Dukla Jihlava
|ČHL-20
|19
|14
|6
|20
|10
|
|
|
|
|
|- style="background:#f0f0f0; "
|2009/10
|SK Horácká Slavia Třebíč
|2. ČHL-20
|31
|31
|34
|65
|26
|
|
|
|
|
|-
|2009/10
|SK Horácká Slavia Třebíč
|1. ČHL
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|- style="background:#f0f0f0; "
|2010/11
|HC Pardubice
|ČHL-20
|11
|11
|4
|15
|2
|
|
|
|
|
|-
|2010/11
|SK Horácká Slavia Třebíč
|2. ČHL-20
|5
|6
|6
|12
|4
|
|
|
|
|
|- style="background:#f0f0f0; "
|2010/11
|SK Horácká Slavia Třebíč
|1. ČHL
|40
|7
|5
|12
|18
|4
|1
|1
|2
|4
|-
|2011/12
|SK Horácká Slavia Třebíč
|ČHL-20
|13
|10
|9
|19
|0
|
|
|
|
|
|- style="background:#f0f0f0; "
|2011/12
|SK Horácká Slavia Třebíč
|1. ČHL
|52
|10
|5
|15
|16
|4
|0
|2
|2
|0
|-
|2012/13
|SK Horácká Slavia Třebíč
|1. ČHL
|52
|18
|10
|28
|26
|10
|1
|2
|3
|16
|- style="background:#f0f0f0; "
|2012/13
|HC Kometa Brno
|ELH
|1
|0
|0
|0
|0
|
|
|
|
|
|-
|2013/14
|SK Horácká Slavia Třebíč
|1. ČHL
|45
|16
|11
|27
|28
|
|
|
|
|
|- style="background:#f0f0f0; "
|2013/14
|HC Kometa Brno
|ELH
|20
|3
|0
|3
|6
|18
|2
|2
|4
|14
|-
|2014/15
|HC Kometa Brno
|ELH
|51
|17
|16
|33
|40
|12
|2
|3
|5
|10
|- style="background:#f0f0f0; "
|2014/15
|SK Horácká Slavia Třebíč
|1. ČHL
|1
|1
|0
|1
|2
|
|
|
|
|
|-
|2015/16
|HC Kometa Brno
|ELH
|46
|12
|3
|15
|38
|
|
|
|
|
|- style="background:#f0f0f0; "
|2016/17
|HC Kometa Brno
|ELH
|16
|4
|2
|6
|6
|12
|1
|1
|2
|6
|-
|2016/17
|HC Plzeň
|ELH
|35
|5
|3
|8
|22
|
|
|
|
|
|- style="background:#f0f0f0; "
|2016/17
|SK Horácká Slavia Třebíč
|1. ČHL
|4
|1
|1
|2
|2
|
|
|
|
|
|-
|2017/18
|HC Dynamo Pardubice
|ELH
|36
|2
|4
|6
|16
|
|
|
|
|
|- style="background:#f0f0f0; "
|2017/18
|HC Kometa Brno
|ELH
|13
|2
|1
|3
|4
|9
|2
|1
|3
|14
|-
|2018/19
|HC Dynamo Pardubice
|ELH
|27
|4
|5
|9
|20
|
|
|
|
|
|- style="background:#f0f0f0; "
|2018/19
|HC Kometa Brno
|ELH
|22
|2
|4
|6
|4
|9
|1
|0
|1
|4
|-
|2019/20
|HC Energie Karlovy Vary
|ELH
|46
|12
|7
|19
|37
|2
|1
|1
|2
|2
|- style="background:#f0f0f0; "
|2020/21
|HC Energie Karlovy Vary
|ELH
|50
|16
|9
|25
|40
|4
|1
|0
|1
|2
|-
|2021/22
|HC Energie Karlovy Vary
|ELH
|53
|21
|20
|41
|35
|3
|2
|1
|3
|2
|- style="background:#f0f0f0; "
|2022/23
|HC Energie Karlovy Vary
|ELH
|13
|3
|3
|6
|2
|
|
|
|
|
|-
|2022/23
|HC Dynamo Pardubice
|ELH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|- style="background:#e0e0e0;"
! colspan="3" |ELH celkově
!423
!101
!76
!177
!270
!69
!12
!9
!21
!54
|- style="background:#e0e0e0;"
! colspan="3" |1. ČHL celkově
!194
!53
!32
!85
!92
!20
!2
!5
!7
!20
|- style="background:#e0e0e0;"
! colspan="3" |ČHL 20 celkově
!76
!34
!23
!57
!44
!
!
!
!
!
|- style="background:#e0e0e0;"
! colspan="3" |2. ČHL 20 celkově
!49
!47
!49
!96
!30
!
!
!
!
!
|- style="background:#e0e0e0;"
! colspan="3" |ČHL 18 celkově
!70
!31
!23
!54
!32
!8
!6
!6
!12
!4
|- style="background:#e0e0e0;"
! colspan="3" |Celkem v kariéře
!812
!266
!203
!469
!468
!97
!20
!20
!40
!78
|}

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na hc-kometa.cz
 Profil hráče na hcdynamo.cz

Čeští hokejoví útočníci
Hráči HC Kometa Brno
Narození v roce 1991
Narození 16. února
Žijící lidé
Muži
Narození v Třebíči